Le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2014 est la  et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2014.

La compétition s'est déroulée du 7 au 9 novembre sur le circuit de Valence devant 101 000 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Résultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Sport en Espagne en 2014
Sport en novembre 2014
Comm